Almer är både ett mansnamn och ett efternamn. Namnet härstammar från det germanska stammen Ald , vilket betyder gammal och erfaren. Namnet är vanligt i Tyskland.

Personer med efternamnet Almer
 Brodde Almer (född 1939), svensk limnolog.
 Christian Almer (1826–1898), schweizisk bergsbestigare.
 Johan Severin Almer (1861–1927), svensk läkare och politiker, liberal.
 Johanna Almer, (född 1962), svensk präst och jämställdhetssamordnare.
 Robert Almer, (född 1984), österrikisk fotbollsmålvakt.

I Sverige hade 160 personer Almer som efternamn 31 december 2020, 177 män och två kvinnor hade Almer som förnamn varav 40 män hade det som tilltalsnamn.

Källor
Namnstatistik SCB

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Förnamn